Le Championnat du monde d'échecs féminin 2010 a eu lieu à Antakya, en Turquie, du 2 au 24 décembre 2010.

Le tournoi, comme les précédents, s'est déroulé dans un format à élimination directe de 64 joueurs. Chaque paire consistait en deux parties, l'une avec les blancs et l'autre avec les noirs, dont le gagnant se qualifiait. En cas d'égalité, des bris d'égalité étaient joués le jour suivant, consistant en deux parties rapides et si l'égalité persistait, un match Armageddon. La finale consistait en quatre parties à contrôle de temps classique, suivies si nécessaire de quatre tie-breaks.

Le titre a été remporté par la Chinoise Hou Yifan qui a battu sa compatriote Ruan Lufei en finale par 5 à 3. À 16 ans, elle est devenue la plus jeune championne du monde d'échecs de l'histoire.

Participants 
Les joueurs ont été classés en fonction de leur classement Elo (liste de novembre 2010), sauf la championne en titre Alexandra Kosteniuk était la tête de série n° 1.

 , 2507, GM (WC)
 , 2600, GM (WC)
 , 2591, GM (WC)
 , 2581, GM (E09)
 , 2551, GM (E08)
 , 2548, GM (R)
 , 2530, IM (R)
 , 2526, GM (WC)
 , 2525, IM (J08)
 , 2524, WGM (Z3.5)
 , 2522, GM (E08)
 , 2514, GM (E08)
 , 2502, GM (R)
 , 2495, GM (E08)
 , 2494, GM (R)
 , 2480, WGM (Z3.5)
 , 2479, IM (E08)
 , 2478, IM (Z2.1)
 , 2477, GM (Z3.1)
 , 2474, IM (E09)
 , 2474, GM (R)
 , 2473, GM (E09)
 , 2472, WGM (E08)
 , 2466, GM (E08)
 , 2462, IM (E09)
 , 2461, WGM (Z3.5)
 , 2460, IM (E08)
 , 2460, IM (E08)
 , 2454, IM (E08)
 , 2447, GM (E08)
 , 2446, IM (E09)
 , 2439, IM (E09)
 , 2430, IM (E09)
 , 2421, IM (E08)
 , 2414, IM (E09)
 , 2409, IM (Z3.3)
 , 2403, IM (E09)
 , 2402, WGM (Z3.5)
 , 2387, IM (E09)
 , 2384, WGM (E09)
 , 2384, WGM (AM)
 , 2380, WGM (E09)
 , 2370, WGM (AS)
 , 2368, WGM (E09)
 , 2363, IM (AM)
 , 2360, WIM (Z3.4)
 , 2347, IM (E08)
 , 2339, WGM (AS)
 , 2336, WGM (Z2.1)
 , 2333, IM (E09)
 , 2332, WGM (J09)
 , 2328, WGM (AS)
 , 2323, WGM (E08)
 , 2264, WIM (PN)
 , 2242, WIM (Z3.6)
 , 2230, WGM (Z3.2)
 , 2252, WIM (PN)
 , 2208, WIM (Z2.5)
 , 2154, WFM (Z2.4)
 , 2101, WIM (Z2.2)
 , 2093, WGM (AF)
 , 2087, WIM (Z2.3)
 , 2082, WGM (AF)
 , 2029, WIM (AF)

Parcours de qualification 

 WC : finalistes et demi-finalistes du Championnat du monde féminin d'échecs 2008 (4)
 J08 et J09 : champions du monde junior 2008 et 2009
 R : Classement (moyenne des listes de classement FIDE de juillet 2006 et janvier 2007) (5)
 E08 et E09 : Championnats d'Europe individuels 2008 et 2009 (28)
 AM : Championnat continental américain d'échecs 2009 (2)

 AS : Championnat d'échecs asiatique 2009 (3)
 AF : Championnat d'échecs africain 2009 (3)
 Z2.1 (2), Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5 (4), Z3.6 : Tournois zonaux 2009
 PN : Nominés par le président de la FIDE (2)

Absentes Notables 
La numéro un mondiale, Judit Polgár, n'a jamais concouru pour le titre féminin et ne s'est pas présentée non plus cette fois-ci. La numéro cinq mondiale, Nadezhda Kosintseva, n'a pas non plus participé, bien que sa sœur Tatiana (classée 4e) l'ait fait. D'autres noms manquaient dans le top 20 : Irina Krush (17e), l'ancienne finaliste Alisa Galliamova (19e) et l'ex-championne Xu Yuhua (20e).

Iweta Rajlich et Arianne Caoili étaient inscrites sur la liste des participants mais n'ont pas pu se présenter ; leurs adversaires prévus, Jovanka Houska et Ju Wenjun, se sont vus accorder des exemptions pour le deuxième tour.

Résultat

Match final

Tournoi à élimination directe

Notes et références 

Championnat du monde féminin d'échecs
Echecs feminin
Echecs feminin
2010 en Turquie
Décembre 2010